Verrotting
 Wandelstok van rotan